All de bruixa o Allium ampeloprasum
 All de bruixa o Allium roseum 
 All de bruixa o Allium sphaerocephalon
 All de bruixa o Allium ursinum
 All de bruixa o Allium vineale
 All de bruixa o Muscari
 All de bruixa o Muscari comosum 
 All de bruixa o Muscari neglectum